«Lies» puede referirse a:

Música 
Lies  (2015) canción de James Maslow
 «Lies» (1980), canción de Status Quo.
 «Lies» (2003), canción de Evanescence.
 «Lies» (2005), canción de Kumi Kōda.
 «Lies» (2008), canción de McFly.
 «Lies» (2009), canción de T-ara.
 «Lies» (2013), canción de Chvrches.
Variantes
 «Little Lies» (1987), canción de Fleetwood Mac.

Toponimia 
  Lies, comuna en Altos Pirineos, Francia.
  Lies, villa de la comuna de Breda, Países Bajos.
  Lies, villa de la comuna de Terschelling, Países Bajos.